Nollan kan syfta på:

 Nollan – smeknamn på Tidningen Upsala, se Upsala (tidning)
 Nollan (sport) – en match utan att motståndarlaget lyckas göra mål eller poäng
 Nollan (Knasen) – en person i den tecknade serien Knasen
 Nollning – initieringsriter för nya studerande vid en skola
 Nolla – motsatsen till fasledare i elnät, se Neutralledare

Se även 
 Noll – det första naturliga talet, se 0 (tal)